Хагуди — деревня в Раплаской волости Раплаского уезда Эстонии.
 Хагуди — посёлок в Раплаской волости Раплаского уезда Эстонии.
 Хаггут (Хагуди) — мыза в Рапласком приходе Харьюского уезда (в настоящее время — в Раплаской волости Раплаского уезда), Эстония.